Jack Carter est le fils aîné de l'ancien président américain Jimmy Carter.
 Jack Carter est un personnage fictif du feuilleton télévisé Eureka interprété par l'acteur Colin Ferguson.
 Jack Carter (1902-1967) est un acteur américain.
  (1922-2015) est également un acteur américain.